Göppel steht für:
 Göpelschnitt, eine Y-förmige Teilung in der Heraldik
 Göppel (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Göppel Bus GmbH, Hersteller von Omnibusaufbauten
 Eine abfällige alemannische Bezeichnung für ein Fahrzeug, zum Beispiel ein schlechtes Fahrrad.

Göppel ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert Göppel (1669–1695), österreichischer Benediktiner
 Josef Göppel (1950–2022), deutscher Politiker
 Karl Göppel, Schweizer Fußballschiedsrichter
 Maximilian Göppel (* 1997), liechtensteinischer Fußballspieler

Siehe auch
 Göpel (Begriffsklärung)